Драган Јаковљевић се може односити на:

 Драган Јаковљевић (1965), српски новинар
 Драган Јаковљевић (фудбалер) (1962), српски фудбалер